|-
| (203801) 2002 TN116||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203802) 2002 TW116||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203803) 2002 TO118||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203804) 2002 TJ119||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203805) 2002 TZ120||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203806) 2002 TA122||||3 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (203807) 2002 TG146||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203808) 2002 TV176||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203809) 2002 TT177||||11 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203810) 2002 TY190||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203811) 2002 TB191||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203812) 2002 TA203||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203813) 2002 TL216||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203814) 2002 TA235||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203815) 2002 TQ235||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203816) 2002 TB236||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203817) 2002 TC236||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203818) 2002 TU237||||6 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203819) 2002 TZ237||||7 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203820) 2002 TU261||||10 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203821) 2002 TB281||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203822) 2002 TB291||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 203823 Зданавичюс (Zdanavicius)||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||К. Серніс
|-
| (203824) 2002 TG335||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (203825) 2002 TT358||||10 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (203826) 2002 TH382||||5 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203827) 2002 UN4||||28 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203828) 2002 UJ25||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (203829) 2002 UD29||||31 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203830) 2002 UR35||||31 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203831) 2002 UY37||||31 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203832) 2002 UW61||||30 жовтня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (203833) 2002 VK22||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203834) 2002 VO22||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203835) 2002 VL32||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203836) 2002 VZ44||||5 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203837) 2002 VM46||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203838) 2002 VP46||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203839) 2002 VP53||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203840) 2002 VV53||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203841) 2002 VC55||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203842) 2002 VJ55||||6 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203843) 2002 VF56||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203844) 2002 VW61||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203845) 2002 VN62||||5 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203846) 2002 VD63||||6 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203847) 2002 VR88||||11 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203848) 2002 VF89||||11 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203849) 2002 VL96||||11 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203850) 2002 VW96||||11 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203851) 2002 VB101||||11 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203852) 2002 VJ103||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203853) 2002 VK112||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203854) 2002 VX120||||12 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203855) 2002 VW122||||13 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203856) 2002 VB124||||14 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203857) 2002 VF126||||12 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203858) 2002 VO133||||5 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203859) 2002 VC141||||15 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203860) 2002 VM141||||6 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203861) 2002 WN2||||23 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203862) 2002 WM10||||24 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203863) 2002 WV11||||27 листопада 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203864) 2002 WK18||||30 листопада 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203865) 2002 WV27||||16 листопада 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203866) 2002 XF||2002 XF||1 грудня 2002||Обсерваторія Емеральд-Лейн||Лорен Болл
|-
| (203867) 2002 XZ||2002 XZ||1 грудня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (203868) 2002 XO17||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203869) 2002 XZ20||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203870) 2002 XF21||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203871) 2002 XS27||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203872) 2002 XP39||||9 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (203873) 2002 XR41||||6 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203874) 2002 XG66||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203875) 2002 XG85||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203876) 2002 XY96||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203877) 2002 XZ99||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203878) 2002 YQ2||||28 грудня 2002||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (203879) 2002 YN30||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203880) 2003 AH7||||2 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203881) 2003 AF34||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203882) 2003 AG61||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203883) 2003 BM16||||26 січня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (203884) 2003 BA26||||26 січня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203885) 2003 BZ61||||28 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203886) 2003 BF84||||31 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (203887) 2003 DM21||||23 лютого 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203888) 2003 ET30||||6 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203889) 2003 EH50||||10 березня 2003||Станція Кампо Імператоре||Станція Кампо Імператоре
|-
| (203890) 2003 FQ25||||24 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (203891) 2003 FR43||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (203892) 2003 FR61||||26 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203893) 2003 FX66||||26 березня 2003||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (203894) 2003 FS116||||23 березня 2003||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (203895) 2003 FA119||||26 березня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203896) 2003 GE51||||8 квітня 2003||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (203897) 2003 HD||2003 HD||21 квітня 2003||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (203898) 2003 HH12||||25 квітня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (203899) 2003 HW21||||27 квітня 2003||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (203900) 2003 HE22||||24 квітня 2003||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

203800